В механике:
 Балансировка вращающихся тел
 Балансировка двигателя
 Балансировка колеса
В других областях:
 Балансировка нагрузки